Wersal (fr. Versailles) – miejscowość we Francji w regionie Île-de-France, w departamencie Yvelines.
 Prix Versailles – nagroda architektoniczna
 Versailles – japoński zespół rockowy
 Versailles – album zespołu Versailles
Miejscowości w USA:
 Versailles – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Brown
 Versailles – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Ripley
 Versailles – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Woodford
 Versailles – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Morgan
 Versailles – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Darke
 Versailles – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Allegheny
Gminy w USA:
 Versailles (ang. Versailles Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Brown